Amerikai Egyesült Államok
 Jasper (Alabama)
 Jasper (Arkansas)
 Jasper (Florida)
 Jasper (Georgia)
 Jasper (Indiana)
 Jasper (Minnesota)
 Jasper (Missouri)
 Jasper (New York)
 Jasper (Ohio)
 Jasper (Oregon)
 Jasper (Tennessee)
 Jasper (Texas)
 Jasper (Virginia)
 Jasper megye (egyértelműsítő lap)